Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі пару Rosalyn Nideffer і Пем Шрайвер з рахунком 4–6, 7–5, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Яна Новотна /  Аранча Санчес Вікаріо (чемпіонки)
n/a
 Катріна Адамс /  Мередіт Макґрат (півфінал)
 Ніколь Арендт /  Манон Боллеграф (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Direct Line International Championships 1996 Doubles Draw 

Парний розряд
Парний розряд 1996